Lohan est un prénom devenu un nom de famille.

Prénom 
Le prénom Lohan est un prénom apparenté aux prénoms  et .

Saints 

 Lohan ou Elouan (), moine originaire d'Irlande, disciple de Tugdual de Tréguier.
 Lohan ou Ouen de Rouen (609-686), évêque de Rouen, fondateur d'abbayes.

Patronyme 

  (mort en 1820), chef irlandais d'un groupe de Whiteboys.
 Dina Sullivan et Michael Lohan (nés en 1962 et en 1960), acteurs américains.
  (né en 1971), sportif irlandais.
  (né en 1974), sportif irlandais.
 Sinéad Lohan, chanteuse et compositrice irlandaise contemporaine de musique folk.
 Lindsay Lohan (née en 1986), actrice et chanteuse américaine. 
 Aliana Lohan (née en 1993), actrice et chanteuse américaine.
  (née en 1996), mannequin et actrice américaine.

Variantes 
Lohan a notamment les variantes Lohane, , , .

Religions 
 Lohan est un terme chinois du bouddhisme, traduction du terme sanskrit arhat.
 Le Lohan était un prieuré rattaché au monastère de Raroy un monastère de l'Ordre de Grandmont et se situait près Mareuil-en-Brie, il y avait une chapelle dédiée à la bienheureuse Marie du Lohan.